Géza Lakatos – generale ungherese
 Imre Lakatos – filosofo ungherese
 Imre Schlosser-Lakatos – calciatore e allenatore di calcio ungherese